Tetrapturus är ett släkte av fiskar. Tetrapturus ingår i familjen Istiophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Tetrapturus